Seznam guvernerjev Teksasa.

Teksas